Ла Сијенага има више значења:

 Ла Сијенага (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сијенага (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сијенага (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику